Владимир Косинский:
 Косинский, Владимир Андреевич (1864—1938) — украинский и российский экономист, профессор, академик УАН, министр труда Украинской державы.
 Косинский, Владимир Иванович (1945—2011) — заслуженный мастер спорта СССР по плаванию.